Ротари (Rothari) е име на:

 Ротари (лангобард), крал на лангобардите
 Ротари Интернешънъл, неправителствена организация
 Пиетро Ротари, италиански художник в Русия

Други:
 Edictum Rothari, сбирка от закони на крал Ротари от 22 ноември 643 г.
 Ротари (Rotari), няколко селища в Румъния и едно в Молдова